Натуральне число 1016
 1016 рік до нашої ери
 1016 рік нашої ери